Velasca – frazione del comune di Vimercate
Torre Velasca – grattacielo di Milano
A.S. Velasca – squadra di calcio di Milano